

Чешлама — присілок, Козловський район, Чувашія
 Чешлама — селище, Козловський район, Чувашія